«Rock DJ» () — песня британского певца Робби Уильямса с альбома Sing When You're Winning.

Получила награды «Лучшая песня» на MTV Europe Music Awards 2000 и «Лучший британский сингл года» Brit Awards 2001 и стала третьим синглом № 1 для Уильямса на родине, получив платиновый статус продаж BPI и войдя в Топ-10 многих стран.

Композиция содержит сэмпл струнной секции из «It’s Ecstasy When You Lay Down Next to Me» Барри Уайта и фрагменты «Can I Kick It?» A Tribe Called Quest и «La Di Da Di» Slick Rick & Doug E. Fresh.

Музыкальное видео 
В видео Робби Уильямс танцует стриптиз перед женской аудиторией и девушкой-диджеем (её играет Лоурен Голд), раздеваясь до скелета. В конце появляется надпись: «Ни один Робби Уильямс не пострадал при съёмках этого видео». На церемонии Brit Awards 2001 клип получил награду «Лучшее британское видео года». Режиссёр — Вон Арнелл.

Многие музыкальные каналы — VH1 Europe, VIVA (Германия), MCM (Франция), The Box (Великобритания), — вырезали окончание видео. Некоторые каналы заменяли концовку повторением предыдущих сцен. В Доминиканской Республике видео запрещено к показу.

Видео появляется в качестве примера использования мотива «танца с мертвецами» в книге о средневековых образах смерти в искусстве и литературе.

Существует альтернативное видео с Уильямсом, записывающим песню в студии.

Трек-лист 
Британский и австралийский CD-сингл
 «Rock DJ» — 4:15
 «Talk to Me» — 3:28
 «Rock DJ» (Player One Remix) — 5:34

Британский DVD-сингл
 «Rock DJ» (full length video)
 «Rock DJ» (a short documentary feature)

Европейский CD-сингл
 «Rock DJ» — 4:15
 «Talk to Me» — 3:28

В записи участвовали 

 Robbie Williams – вокал
 Guy Chambers – клавишные, аранжировки
 Andy Caine – бэк-вокал
 Derek Green – бэк-вокал
 Katie Kissoon – бэк-вокал
 Sylvia Mason-James – бэк-вокал
 Tessa Niles – бэк-вокал
 Paul "Tubbs" Williams – бэк-вокал
 Steve Power – вокодер, сведение
 Neil Taylor – электрогитара
 Winston Blissett – бас-гитара
 Andy Duncan – программирование ударных
 Dave Bishop – духовые
 Neil Sidwell – духовые
 Steve Sidwell – духовые
 London Session Orchestra – оркестр
 Gavyn Wright – концертмейстер
 Nick Ingman – оркестровка
 Richard Flack – Pro Tools
 Tony Cousins – мастеринг

Источник:

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2000 года
Синглы 2000 года
Песни на английском языке
Песни Робби Уильямса
Синглы Capitol Records
Синглы Chrysalis Records